Caroline B. Cooney (1947-) est une écrivaine américaine. 
John Cooney (1990-), joueur de rugby irlandais.
Kevin Cooney (1945-) est un acteur américain.
Ray Cooney (1932-) est un auteur, acteur, metteur en scène, et producteur anglais.
Tim Cooney (1990-), joueur de baseball américain.
Patrick Cooney, évêque américain 
Patrick Cooney, homme politique irlandais

Homonymie de patronyme